Fastenkur bezeichnet eine Kur
 mit Einschränkung der Nahrungszufuhr zwecks Gewichtsreduktion
 mit gesundheitlich motivierem Fasten, siehe Heilfasten